Paasilinna är ett efternamn som bl.a. bärs av de finska bröderna
Arto Paasilinna, författare,
Erno Paasilinna, författare, och
Reino Paasilinna, politiker.

Finska efternamn